Voici la liste des planètes mineures numérotées de 270001 à 271000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 270001 à 271000

270001-270100

270101-270200

270201-270300

270301-270400

270401-270500

270501-270600

270601-270700

270701-270800

270801-270900

270901-271000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000